A375 steht für:
 A375 (England), Straße in England
 A375 (Russland), sich im Bau befindliche Magistralstraße in Russland